Лицен може бити:

 Лицен (Саксонија-Анхалт), град у округу Бургенланд, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Лицен (Бранденбург), општина у округу Меркиш-Одерланд, у њемачкој покрајини Бранденбург.